Jeppe Kjær puede hacer referencia a:

 Jeppe Kjær (1985-), futbolista danés; o a
 Jeppe Kjær (2004-), futbolista danés.